Кузнецово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Шольского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шольский сельсовет (до 17 марта 2000 года была центром Сотозерского сельсовета).

Расположена на берегу Сотозера. Расстояние до районного центра Белозерска по автодороге — 121 км, до центра муниципального образования села Зубово по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Ново, Тимофеевская, Царево.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)